Дерех эрец (, букв. «мирской путь», «мирской обычай») может означать:

 Дерех эрец — понятие в иудаизме
  — фракция в кнессете, вышедшея из блока Кахоль-лаван.
 Дерех-Эрец Зута, Дерех-Эрец Рабба — трактаты талмуда.
  — израильская фирма, оператор трансизраильского шоссе.
  — альбом Гиди Гова